Кедровый — посёлок в Усть-Илимском районе Иркутской области.

География 
Посёлок находится в 92 км от Железнодорожного.

Население

Власть 
Посёлок в административном плане относится к Тубинскому муниципальному образованию Усть-Илимского района
Иркутской области.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Илимского района